Marguenat ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles (Marquise de Lambert; 1647–1733), französische Schriftstellerin und Salonnière
 Jean de Marguenat (1893–1956), französischer Regisseur, Drehbuchautor und Autorennfahrer